Marie David peut désigner :
 Raoul de Navery (1839-1885) romancière française dont le nom de plume est Marie David
 Marie David femme La Cécilia (1839-?) enseignante et communarde